Iditarod steht für:

 Iditarod, ein Hundeschlittenrennen in Alaska
 Iditarod (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Iditarod River, einen Fluss in Alaska
 Iditarod Trail, ein Wegesystem in Alaska